Нео- — префікс, що походить від , що означає «новий».
 Нео — штучно створена мова
 Нео — головний герой фільму-трилогії «Матриця».
 Нео — псевдонім латвійського хакера (справжнє ім'я — Ілмар Анатолійович Пойканс).

Див. також 
 Неокомунізм
 Неофашизм
 Неонацизм
 Неологізм
 Неотенія
 Неофіт
 Неоліт